Села в України:
 Калмиківка — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада
 Калмиківка — Луганська область, Старобільський район, Старобільська міська громада